El Torneig de Linz 2013, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 d'octubre de 2013 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013